Maglia Azzura steht für folgende Wertungstrikots beim Giro d’Italia:

 Maglia Azzura, für den Führenden in der Bergwertung (Giro d’Italia) (ab 2012)
 Maglia Azzura, für den Führenden in der Intergiro- bzw. Kombinationswertung, siehe Intergiro #Maglia Azzura (1989 bis 2012)